14. september har flere betydninger:

 14. september – en dato
 14. september (avis) – en færøsk avis, der udkom 1947-1994